Quarticciolo ima više značenja:
 Quarticciolo, Frosinone
 Quarticciolo, Roma